Секутор ( — преследователь) — вид древнеримского гладиатора.

Секутора также называли contraretiarius («противник ретиария») или contrarete («против сети»), так как секутор выступал против гладиатора, вооружённого сетью, — ретиария. Секуторы представляли собой разновидность мурмиллонов и были экипированы аналогичными латами и оружием, снабжены большим прямоугольным щитом легионеров и гладиусом.

Их шлем, впрочем, закрывал всё лицо, кроме двух отверстий для глаз, дабы защитить лицо от острого трезубца их соперника. Шлем был почти круглый и гладкий, чтобы сеть ретиария не могла зацепиться за него. Из одежды секутор носил набедренную повязку и ремень. О боях ретиария и секутора упоминает впервые Светоний, и в позднюю империю поединки секутора оставались самыми популярными. Император Коммод выступал как секутор.

Тактика секутора диаметрально отличалась от образа действий ретиария. Это практически тот же мурмиллон, но с усовершенствованной техникой нападения. Во время поединка секутор стремился максимально приблизиться к ретиарию, чтобы в ближнем бою воспользоваться преимуществом своего внушительного веса. Ретиарий старался либо окутать противника сетью и повалить его на землю, либо тянуть время и ждать, когда секутор устанет под тяжестью своих доспехов. Чтобы устранить преимущества противника, он стремился к ближнему бою, но предсказать его исход было невозможно. У Светония есть рассказ о том, как при Калигуле «пять гладиаторов-ретиариев в туниках бились против пяти секуторов, поддались без борьбы и уже ждали смерти, как вдруг один из побеждённых схватил свой трезубец и перебил всех победителей».

См. также 
 Типы гладиаторов
 Рудиарий
 Эсседарий
 Фламма — известный секутор

Примечания

Литература 

 Гай Светоний Транквипл. Калигула / Пер. М. Л. Гаспарова// Светоний. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1988.
 Горончаровский  В. А.  Арена и кровь: Римские гладиаторы между жизнью и смертью. СПб., 2009.
 Горончаровский В. А. Спартаковская война: восставшие рабы против римских легионов. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2011. — 176 с.
 Брабич В., Плетнева Г. Зрелища Древнего Рима. Л., 1971.
 Паолуччи Ф. Гладиаторы: обреченные на смерть. Пер. с итал. М., 2007.

Типы гладиаторов